Cardotiella är ett släkte av bladmossor. Cardotiella ingår i familjen Orthotrichaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Cardotiella